Stallenalm ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stallenalm (Eben am Achensee), Alm oberhalb des Bächentals bei Eben am Achensee, Bezirk Schwaz, Tirol
 Stallenalm (Vomp), Alm im Stallental bei Vomp, Bezirk Schwaz, Tirol
 Stallenalm (Waidring), Alm an der Steinplatte bei Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol